Table des caractères Unicode U+2B00 à U+2BFF.

Symboles et flèches divers 
Flèches épaisses blanches et noires (horizontales, verticales, diagonales et bidirectionnelles), et flèches horizontales avec crochet en queue. Symboles carrés bicolores (haut/bas, haut-droite/bas-gauche). Symboles diamants bicolores (droite/gauche, haut/bas). Symbole carré pointillé, grand carré (noir, blanc), très petit carré (noir, blanc). Symboles pentagones (noir, blanc). Symboles hexagones verticaux (noir ou blanc) ou horizontal (noir). Symboles diamants (noir, blanc).

Table des caractères

Historique

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 8.0

Compléments Unicode 10.0

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Références externes 
   Symboles divers et flèches, tableau sur le site Unicode.
   Miscellaneous Symbols and Arrows, tableau sur le site Unicode.

002B0